Кастросерна-де-Абахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Занимает площадь 12,50 км². Население — 54 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии